9-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1997/98 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 9-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередившее на 10 очков серебряного призёра — батумское «Динамо». Третье место занял «Колхети-1913» из Поти.

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1997/1998
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 1997 году
Спорт в Грузии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998